Орды́нский вы́ход — налог, дань, выплачивавшийся русскими землями Золотой Орде в XIII—XV веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского и Польского королевства.

Северо-Восточная Русь 
Этой данью облагалось всё население, кроме духовенства. В XIII веке ордынский выход равнялся полугривне с сохи и собирался баскаками и откупщиками-мусульманами, а с начала XIV века — русскими князьями, причём каждый великий князь отправлял дань в Орду самостоятельно. В частности, известно о самостоятельной отправке дани пронскими князьями, после обособления от Рязани считавшимися великими (1340), и об отправке дани тверскими князьями через владимирских (1321) в период до обретения Тверским княжеством независимости от великого княжения Владимирского (1382). В последнем случае известен и размер дани — 2000 рублей. Когда же размер дани был снижен после соглашения Дмитрия Московского с Мамаем (1371) и стал рассчитываться как рубль с двух сох, то он стал составлять со всего великого княжения Владимирского 4500 рублей, в том числе с владений Дмитрия Московского 1000 руб. и с владений Владимира Серпуховского 320 руб., а с Новгорода Великого — 1500 руб. Причём периоды временной невыплаты дани князьями (1374—1382, 1396—1408) не означали прекращение её сбора с населения. При Василии Тёмном в условиях распада Золотой Орды на несколько ханств выход выплачивался сразу трём татарским ханам. Окончательно перестал выплачиваться в 1472 году при Иване Великом и хане Большой Орды Ахмате. В духовной грамоте Ивана III (не позднее 1504 года) упоминается сбор дани с московских владений «в выходы в ордынские, в Крым, Астрахань и Казань», в 1000 рублей. Впоследствии известно о выплате поминок в Крым с перерывами вплоть до 1700 года.

Литовская и Польская Русь 
Земли юго-западных русских княжеств продолжали выплачивать выход Орде даже после вхождения в состав Великого княжества Литовского или Польского королевства. Ханы Золотой Орды выдавали литовским и польским правителям ярлыки с перечислением земель, с которых ожидали получать выход. В составе Великого княжества Литовского это касалось Киевской, Черниговской, Волынской и Подольской земли. Польский король Казимир III продолжал выплачивать выход с Галицкой земли, за что подвергался критике со стороны Папы Римского. Крымские ханы, заявлявшие себя наследниками Золотой Орды, получали с соответствующих земель выход вплоть до XVI века. Хотя польско-литовские монархи стремились снизить зависимость своих владений от Орды, долгое сохранение подобных отношений может быть объяснено тем, что вместо поисков соглашения с русскими княжествами против Орды правящая династия искала пути соглашения с Ордой против Московского великого княжества.

См. также 
 Монголо-татарское иго
 Ярлык (грамота)
 Ордынщина
 Серебщина

Примечания

Ссылки 
 
 Горский А. Москва и Орда
 Вернадский Г. В. Монголы и Русь

Монголо-татарское иго
Золотая Орда
История налогообложения